Osoby o imieniu bądź nazwisku Spike
 Spike Lee – reżyser
 Spike Jonze – reżyser
 Spike Robinson – muzyk jazzowy
Inne:
 Spike – wydawca gier komputerowych
 Spike – pies z serialu animowanego Spike i Tyke
 Spike – pies z serialu animowanego Pełzaki
 Spike – smok z serialu animowanego My Little Pony: Przyjaźń to magia
 Spike – wampir z serialu Buffy: Postrach wampirów
 Spike – papierosy
 Spike – pocisk rakietowy Rafael Spike
 Spike – album muzyczny zespołu Puffy AmiYumi